

Persone
Brigitte Helm – attrice tedesca
Mathew Helm – tuffatore australiano
Richard Helm – informatico svizzero
Rüdiger Helm – canoista tedesco

Letteratura
Helm – divinità intermedia nell'universo immaginario di Forgotten Realms
Fosso di Helm – fortezza di Rohan
Helm Mandimartello – nono re di Rohan
Helm Wulfingum – signore dei Wulfingas, citato nel Widsith

Altro
Helm – vento presente sui Monti Pennini, in Inghilterra

Altri progetti